Santoalla es un lugar situado en la parroquia de El Monte, del municipio de Petín, en la provincia de Orense, Galicia, España.

Referencias 

Localidades de Petín